Woelke oder Wölke ist der Familienname folgender Personen:

 Franciszek Woelke (Franciszek Antoni Woelke; 1788–1862), polnischer Philologe und Hochschullehrer 
 Jens Woelke (* 1969), deutscher Soziologe und Kommunikationswissenschaftler 
 Sonja Wölke (* 1956), deutsche Slawistin 

 Yvonne Woelke (* 1981), deutsches Model, Schauspielerin und Moderatorin